Радулович — сербская фамилия.

Известные носители 
 Радулович, Андрия (род. 2002) — сербский футболист.
 Радулович, Боян (род. 1999) — сербский футболист, нападающий.
 Радулович, Гавриил Михайлович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 1067 (552); 26 октября 1794.
 Радулович, Джордже (род. 1984) — министр иностранных дел Черногории.
 Радулович, Дмитрий Гаврилович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 2333; 26 ноября 1811.
 Радулович, Желько — черногорский дипломат.
 Радулович, Марко (1866—1935) — черногорский политический и государственный деятель, Премьер-министр Черногории.
 Радулович, Милан (род. 1948) — сербский писатель, профессор Богословского факультета в Фоче (Университет Восточного Сараево), бывший министр.
 Радулович, Милена (род. 1995) — сербская актриса.
 Радулович, Миодраг (род. 1967) — югославский и черногорский футболист и тренер.
 Радулович, Неманья (род. 1985) — сербский скрипач.

См. также